Чемпіонат Франції 2007—2008 () — 70-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном всьоме поспіль став Ліон.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Парі Сен-Жермен взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку французької ліги 2007—2008.
2. З клубу Мец Дисциплінарною комісією було знято 1 очко після расистських висловлювань вболівальниками команди на адресу гравця Валансьєна Абдеслама Уадду.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга 1 на soccerway 

Ліга 1
Франція
Франція
2007 у французькому спорті
2008 у французькому спорті